

Personen
 Achim von Arnim (schrijver) (1781-1831) - Duits schrijver
 Achim von Arnim (militair) (??) - Duits militair en geleerde
 Adolf von Arnim-Boitzenburg (1832-1887) - Duits staatsman
 Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg (1803-1868) - Pruisisch politicus
 Bettina von Arnim (1785-1859) - Duits schrijfster, echtgenote van de schrijver Achim von Arnim
 Hans von Arnim (1859-1931) - Duits classicus
 Hans Georg von Arnim-Boitzenburg (??) - Saksisch militair in de Dertigjarige Oorlog
 Hans-Jürgen von Arnim (1889-1962) - Duits generaal in de Tweede Wereldoorlog, laatste commandant van het Afrikakorps
 Heinrich Alexander von Arnim (1798-1861) - Pruisisch diplomaat en politicus
 Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff-Werbelow (1791-1859) - Pruisisch diplomaat en politicus
 Joachim von Arnim (1544–1545) - "Herrenmeister" van de Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem (de opvolger van de Duits tak van de Johannieter Orde)
 Sixt von Arnim (??) - Duits generaal in de Eerste Wereldoorlog

Overig
 Bettina-von-Arnim-Preis - Duitse literatuurprijs
 Z11 Bernd von Arnim - Duits torpedobootjager uit de Tweede Wereldoorlog